Cupa CAF a fost o competiție fotbalistică anuală organizată de CAF pentru vice-campioanele naționale ale asociațiilor membre care nu s-au calificat pentru competițiile internaționale de club superioare ale CAF Liga Campionilor CAF sau Cupa Cupelor CAF.

În 2004, Cupa CAF a fost unificată cu Cupa Cupelor CAF, și a fost redenumită în Cupa Confederațiilor CAF, urmând exemplul Cupei UEFA.

JS Kabylie a fost unica echipă care a ajuns în finală de trei ori consecutiv, între 2000 și 2002, câștigându-le pe toate trei și devenind uncia echipă africană care și- păstrat trofeul pe viață.

Finale 

& Echipa a câștigat la goluri mai multe marcate în deplasare.

Câștigători și Finaliști

Trofee

Semifinale

Note

Legături externe
CAF Cup on RSSSF

Fondări în 1992
Fotbal în Africa
Competiții internaționale de fotbal desființate